Il tiro (nome sotto cui si celano le discipline di tiro a segno e tiro a volo) ha fatto la sua comparsa ai Giochi olimpici sin dalla prima edizione, facendo parte del programma olimpico ad ogni edizione eccezion fatta per  e .

Fino alla fondazione della ISSF, i giochi non avevano delle specifiche regole, tant'è che ai Giochi del 1900 come bersaglio mobile vennero usati piccioni.

Dal 1972 al 1980 (fino al 1992 nel tiro a volo), gli eventi designati quali maschili erano in verità eventi aperti sia ad uomini che a donne. Gli eventi esclusivamente femminili furono istituiti da . In virtù di ciò si segnalano le due donne vincitrici di medaglia in competizioni prevalentemente maschili: la statunitense Margaret Murdock (argento nel 1976) e Zhang Shan (oro nel 1992).

Medagliere 
Aggiornato a . In corsivo le nazioni (o le squadre) non più esistenti.

Non sono incluse nel conteggio le medaglie vinte durante le Olimpiadi intermedie di .

Albo d'oro

Tiro a segno

Tiro a volo

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni